Примера Дивисьон Чили 1982 () — 50-й сезон чемпионата Чили с момента его основания.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки
Статистика на solofutbol.cl
Статистика на rsssf.com

1982
Чили
1982 год в Чили